Vrgada je naselje u sastavu Općine Pakoštane, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na istoimenom otoku — Vrgadi.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 249 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji